Miejscowości w USA:
 Black Lick – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
Gminy w USA:
 Black Lick (ang. Black Lick Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana